Hejiang – powiat w Chinach, w prowincji Syczuan
 Hejiang – dawna chińska prowincja, istniejąca w latach 1945-1949